Morgenröte im Aufgang steht für:

 Morgenröte im Aufgang (Film), deutscher Film (2015)
 Aurora oder Morgenröte im Aufgang, Werk von Jakob Böhme (1612)